Uigorleq bezeichnet:
 Uigorleq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Uigorleq (Insel, Ilulissat) (Sønderø), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Uigorleq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Uigorleq (Insel, Illuit Killiit), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Uigorleq (Insel, Illutalik, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Uigorleq (Insel, Takisoq, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Uigorleq (Insel, bei Alluitsup Paa), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Uigorleq (Insel, bei Narsarmijit), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Uigorleq (Insel, Qaarsup Kangia), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Uigorleq (Insel, Illutalik; Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Uigorleq (Insel, Takisoq, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Uigorleq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Uigorleq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Uigorleq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Uigorleq (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Uigorleq (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Uigorleq (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Uigorleq (Insel, Nunarsuaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Uigorleq (Insel, Saattoq) (Lille Fladø), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Uigorleq (Insel, Uigorlersuaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Uigorleq (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Uigorleq (See) (auch Saqqap Tasersua, Uigorlip Tasia), See im Distrikt Ilulissat, Grönland